Кумбалы () — деревня в составе Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Хирлеп, в 76 километрах от Чебоксар, 23 километрах от районного центра.

История 
Ранее носила название Первая Норусова.

До 1927 года относилась к Тугаевской волости Цивильского уезда и Норусовской волости Ядринского уезда.

До 1724 года жители деревни относились к ясачным крестьянам, а с 1724 до 1866 года — к государственным крестьянам. Основными занятием жителей было земледелие, животноводство, пчеловодство, производство дровней. В конце XIX — начале XX веков в деревне работали две мельницы.

В 1927—31 годах относилась к Вурнарскому району.

В 1931 году образован колхоз «Новый путь».

В 1939—56 годах в составе Калининского района.

С 1956 года — вновь в составе Вурнарского района.

Демография 
Население села равнялось:

Инфраструктура 
В деревне есть клуб, спортплощадка, магазин.

Известные люди 
В деревне родился чувашский писатель Антип Николаевич Шевле (Николаев).

Примечания 

Населённые пункты Вурнарского района